Deutsche Welle (skrót DW) – niemiecka stacja nadawcza
 DW-TV – niemiecka stacja zagraniczna
 Durchbruchwagen (skrót DW) – niemiecki czołg
 hurtownia danych (ang. data warehouse) – rodzaj bazy danych
 droga wojewódzka
 Drum Workshop – producent instrumentów perkusyjnych
 Dark Workshop – wydawca pierwszej gry AMMORPG
 
 DreamWeaver – program do tworzenia witryn i edytor HTML firmy Adobe